Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2007 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 10 по 17 декабря 2006 года в Меркуря-Чуке (Румыния)  и в Электренае (Литва). Победители групп получили право играть в группу B первого дивизиона чемпионата мира 2008 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в третий дивизион чемпионата мира 2008 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — восемь из Европы, две из Азии, одна из Северной Америки и одна из Океании. Сборные Венгрии и Японии пришли из первого дивизиона. Сборные Литвы и Исландии пришли из третьего дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

{{Hockeybox2
|bg    = #eeffff
|date  = 17 декабря 2006
|time  = 
|team1 = |team2 = 
|score = 4 : 0 
|periods = (2:0, 1:0, 1:0)
|goalie1 =
|goalie2 =
|progression =
|goals1 =
|goals2 =
|stadium = Ледовый дворец имени Лайоша Вакара, Меркуря-Чук
|attendance = 250
|official = 
|reference = 
|penalties1 = 10
|penalties2 = 4
|shots1 = 45
|shots2 = 19
}}

 Лучшие бомбардиры 

Примечание:  Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

 Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; %ОБ = Процент отражённых бросков

 Индивидуальные награды Лучшие игроки по амплуа: Вратарь:  Роберт Фулоп
 Защитник:  Петер Эрделай
 Нападающий:  Янко Кучера

 Группа B 

 Таблица 

 Результаты 

Время местное (UTC+1).

 Лучшие бомбардиры 

Примечание:  Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

 Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; %ОБ = Процент отражённых бросков

 Индивидуальные награды Лучшие игроки по амплуа:'''
 Вратарь:  Артурас Кузмичус
 Защитник:  Каролис Некрашевичус
 Нападающий:  Донатас Кумеляускас

Примечания

Ссылки